Doi Mot (Chiang Saen), een berg in de amphoe Chiang Saen (Thailand)
 Doi Mot (Mae Sai), een berg in de amphoe Mae Sai (Thailand)